Lentini heißt der Ort
 Lentini, Stadt im Freien Gemeindekonsortium Syrakus in der Region Sizilien in Italien

Lentini ist der Familienname folgender Personen:
 Anselmo Lentini (1901–1989), italienischer Benediktiner und Gelehrter
 Benito Lentini (1793–1846), italienischer Pianist und Komponist
 Domenico Lentini (1770–1828), italienischer römisch-katholischer Priester und Seliger
 Frank Lentini (1889–1966), US-amerikanischer Varietékünstler und Entertainer
 Gianluigi Lentini (* 1969), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Lentini (1882–1955), italienischer Künstler
 Giovanni Lentini der Ältere (1830–1898) italienischer Künstler
 Licinia Lentini (* 1959), italienische Schauspielerin
 Massimo Lentini (* ?), italienischer Set-Designer und Kostümbildner
 Ramón Lentini (* 1988), argentinischer Fußballspieler
 Rocco Lentini (1858–1943), italienischer Künstler
 Rosa Lentini (* 1957), spanische Dichterin
 Stefano Lentini (* 1974), italienischer Komponist

Nach ihrem Geburtsort Lentini werden bezeichnet:
 Alaimo da Lentini (vor 1250–1287), Anführer Messinas während der Sizilianischen Vesper
 Giacomo da Lentini (~1210–~1260), mittelalterlicher Dichter
 Rainaldo da Lentini (~1230–1287), Dominikaner und Erzbischof von Messina
 Gorgias aus Leontinoi († 380 v. Chr.), Sophist und Rhetor
 Thomas Agni von Lentini († um 1277), Bischof von Bethlehem, dann Erzbischof von Cosenza, dann Patriarch von Jerusalem